Ни́на Анто́нова:
 Антонова, Нина Васильевна (род. 1935) — советская и украинская актриса, обладательница Золотого Дюка.
 Антонова, Нина Сергеевна (род. 1954) — советская и российская актриса.